Carevec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tsarevets (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Tsarevets (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Svisjtov, 
 Tsarevets (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Krdzjali, 
 Tsarevets (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Mezdra, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar